Зандрарт:
 Зандрарт, Иоахим фон (1606—1688) — немецкий живописец, рисовальщик, историк искусства и переводчик.
 Зандрарт, Якоб фон (1630—1708) — немецкий гравёр, торговец произведениями искусства и издатель